Jackpot peut désigner :

, terme en anglais désignant un gros lot.

Œuvres 
 Jackpot, le premier album studio de Chingy, sorti le 
 Jackpot, le titre français du film What Happens in Vegas ou Ce qui se passe à Vegas (titre québécois), réalisé par Tom Vaughan et sorti en 2008
 Jackpot, le titre d'un film vietnamien réalisé par Dustin Nguyen et sorti en 2015
 Jackpot, un essai de l'auteure québécoise Denise Bombardier sur le phénomène du jeu et du casino, sorti en 2015

Toponymie 

 Jackpot, localité de l'état du Nevada